Лев Поляков:
 Поляков, Лев Александрович (1927—2001) — советский и российский актёр, народный артист России.
 Поляков, Лев Владимирович (Леон Поляков; 1910—1997) — французский историк антисемитизма.
 Поляков, Лев Львович (Леонид (Поляков); 1913—1990) — епископ Русской православной церкви, митрополит Рижский и Латвийский.